

Patronyme 
 Arnold Fordyce, journaliste et auteur dramatique français (1868-1920) ;
 David Fordyce, philosophe écossais (1711-1751) ;
 George Fordyce, médecin écossais (1736-1802) ;
 James Fordyce, théologien écossais (1720-1796) ;
 John Addison Fordyce, dermatologue ;
 Paulette Fordyce, actrice française de l'entre deux-guerres ;
 William Fordyce, médecin écossais (1724-1792).

Toponymes 
 Fordyce, Arkansas, États-Unis
 Fordyce, village écossais de l'Aberdeenshire

Biologie 
 Grain de Fordyce, glandes cutanées.

Homonymie de patronyme